Gafà oder Gafa ist der Familienname folgender Personen:
 Al Gafa (* 1941), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Lorenzo Gafà (1638–1703), maltesischer Barock-Architekt, Bruder von Melchiorre Cafà 
 Melchiorre Gafà (1636–1667), maltesischer Bildhauer; siehe Melchiorre Cafà

GAFA ist Abkürzung für:
 die vier Unternehmen Google, Apple, Facebook und Amazon, auch benutzt in der Bedeutung von Internetgiganten

Siehe auch:
 Cafa (Begriffsklärung)
 Gaffa, einen Typ von Klebeband
 Gaffer (Begriffsklärung)
 spoga+gafa, Internationale Fachmesse für Sport, Camping und Lifestyle im Garten

Abkürzung